Лаура д’Андреа Тайсон ( 28 июня 1947, Нью-Джерси) — американский экономист. Первая женщина, возглавлявшая Совет экономических консультантов при президенте США.

Биография 
Отец Лауры был итало-американцем второго  поколения.

Бакалавр женского колледжа Смит (Норхэмптон, шт. Массачусетс, 1969); доктор философии Массачусетского технологического института (1974).

Государственная и административная деятельность 
Возглавляла Совет экономических консультантов при президенте США (1993—95); Национальный экономический совет (1995—96); Школу бизнеса Хааса (Калифорнийский университет в Беркли, 1998—2001); Лондонскую школу бизнеса (2002—2006).

Основные произведения 
 «Югославская экономическая система и её исполнение в 70-е гг.» (The Yugoslav Economic System and Its Performance in the 1970s., 1980);
 «Экономический доклад президенту, 1994» (Economic Report of the President 1994, в соавторстве с М. Бэйли и Дж. Стиглицем).

Примечания

Литература 
 Джереми Клифт Борец с разрывами // Финансы и развитие. 2012, июнь

Ссылки 
Страницы Л. Тайсон на сайте Школы бизнеса Хааса

Выпускницы колледжа Смит
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Председатели Совета экономических консультантов
Женщины-экономисты
Преподаватели Лондонской школы бизнеса
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Школы бизнеса Калифорнийского университета в Беркли